Макс «Слэтс» Засловски (; 7 декабря 1925, Бруклин, Нью-Йорк, США — 15 октября 1985, Нью-Гайд-Парк, Лонг-Айленд, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Биография 
Засловски посещал среднюю школу имени Томаса Джефферсона в Бруклине, а позже университет Сент-Джонс в Нью-Йорке. В 1946 году стал игроком «Чикаго Стэгс» и уже после первого сезона в возрасте 21 года был включён в первую сборную всех звёзд НБА. Около 60 лет он оставался самым молодым игроком, включённым в первую сборную, пока в сезоне 2005/2006 Леброн Джеймс не побил это достижение. В сезоне 1947/1948 Макс стал самым результативным игроком чемпионата, а в сезоне 1949/1950 стал лидером по проценту реализованных штрафных очков.

После банкротства «Стэгс» Засловски перешёл в «Нью-Йорк Никс». В 1956 году он окончил игровую карьеру и на то время был третьим в истории НБА по количеству набранных очков, уступая только Джорджу Майкену и Джо Фулксу. В 1960-х годах он два года тренировал команду Американской баскетбольной ассоциации Нью-Джерси Американс / Нью-Йорк Нетс.

В 1983 году Макс Засловски был включён в Международный еврейский спортивный зал славы.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Томаса Джефферсона (Бруклин)
Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Стэгс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Бруклин Нетс»
Члены Международного еврейского спортивного зала славы
Родившиеся в Бруклине
Умершие на Лонг-Айленде